San Mateo ist der Name folgender Orte

in Bolivien
San Mateo (Tarija), Ort im Municipio Tarija im Departamento Tarija
in Costa Rica
San Mateo de Alajuela
in Ecuador
 San Mateo (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Esmeraldas der Provinz Esmeraldas
 San Mateo (Manta), Stadtteil von Manta und Parroquia urbana im Kanton Manta in der Provinz Manabí
in Guatemala:
San Mateo (Guatemala), Gemeinde im Departamento Quetzaltenango
Cedros (Santa Cruz das Flores)
in Kolumbien:
San Mateo (Kolumbien)
in Mexiko:
San Mateo (Iztacalco)
auf den Philippinen:
San Mateo (Isabela)
San Mateo (Rizal)
in Spanien:
San Mateo (Kantabrien)
San Mateo de Gállego (Saragossa)
Vega de San Mateo (Gran Canaria)
Im katalanischen Sprachgebiet heißen die Orte Sant Mateu
in den USA:
San Mateo (Florida)
San Mateo (Kalifornien)
San Mateo (New Mexico)
San Mateo County (Kalifornien)
in Venezuela:
San Mateo (Anzoátegui)
San Mateo (Aragua)
in Peru:
ein Berg in den Anden